The Heavy – gruppo musicale britannico
The Heavy – album del 2004 degli U.P.O.
The Heavy – film del 2010 diretto da Marcus Warren